Вальтабладо-дель-Рио () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 25,21 км². Население — 15 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары